Кубок Германии 2019 - 30 традиционный Кубок Германии, который проводит Хоккейный союз Германии. Турнир прошёл с 7 по 10 ноября в Крефельде на Яйла-Арене. В нём участвуют сборные Германии, Словакии, Швейцарии и Олимпийская сборная России. Соревнование проводилось в один круг — каждая команда играет с каждой по одному матчу, места распределяются в зависимости от набранных очков. Сборная Швейцарии выиграла турнир, набрав 6 очков.  Олимпийская сборная России заняла 3-е место, имея в своём активе 4 очка.

Матчи 
Начало матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Турнирная таблица

Лучшие игроки 

 Бомбардир:  Пиус Сутер - 7 очков.

Победитель

См. также 

 Кубок Германии (хоккей)

Ссылки 

 Сайт Кубка Германии
 Сайт Хоккейного союза Германии
 Сайт Яайла-Арены